L'edizione 2001-2002 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Basilea.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 2001-2002 e ammessa al terzo turno di preliminare della UEFA Champions League 2002-2003.
      Ammesse al primo turno di Coppa UEFA 2002-2003.
      Ammesse turno preliminare di Coppa UEFA 2002-2003.
  Partecipa alla poule retrocessione.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 2002-2003.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Torneo di promozione/relegazione

Verdetti
   Campione di Svizzera 2001-2002
  qualificato al terzo turno preliminare della Champions League 2002-2003
   e  qualificate al turno preliminare della Coppa UEFA 2002-2003,  qualificato al primo turno
  e  qualificate al primo turno della Coppa Intertoto 2002
 , , , ,  e  ammesse alla Lega Nazionale A 2002-2003

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001-2002